Altona může být:
 Altona (Hamburk) — městská část Hamburku
 Altona (Illinois) — město v Illinois
 Altona (Manitoba) — město v kanadské provincii Manitoba
 Altona (Victoria) — předměstí Melbourne
 850 Altona — planetka

Podobný název 
 Alton

Externí odkazy